Orašje puede referirse a:

en Bosnia y Herzegovina
 Orašje, municipio del cantón de Posavina;
 Orašje, localidad del municipio de Prnjavor;
 Orašje, localidad del cantón de Tuzla;

en Serbia
 Orašje, localidad del municipio de Varvarin, distrito de Rasina;
 Orašje, localidad del municipio de Vlasotince, distrito de Jablanica.